DM, Dm och dm kan syfta på:

 DM – danska mästerskap
 dm – en tiondels meter, se decimeter
 DM – en vanlig förkortning för diabetes mellitus, se diabetes
 DM-nämnden – direktmarknadsföringsbranschens nämnd bildad 1990
 DM (och PM) – en typ av privata direktmeddelanden på Twitter, Instagram, Discord och Facebook
 DM – sporttävlingar där man korar distriktsmästare, se distriktsmästerskap
 DM – en valuta, se D-mark
 .dm – nationell toppdomän för Dominica
 DM – en ärftlig neuromuskulär sjukdom, se dystrofia myotonika
 Dm och Dm3 – svenska malmtågslok som drog malmtåg från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik